"Algo habrán hecho" es una frase originada en Argentina durante la época del Terrorismo de Estado. La frase se utiliza para reflejar la situación en la que un interlocutor ve a policías o militares deteniendo a alguna persona de una manera no legítima, o en que se entera de la desaparición de alguien. La frase, asignada en forma arquetípica a dicho interlocutor, implica que este asume que, aunque ignorara cuáles, el o los detenidos habrían realizado acciones criminales por las cuales eran detenidos. 

La frase conlleva un juicio de valor negativo hacia el interlocutor al que se la atribuye. Implica una complicidad pasiva con la negación del principio de presunción de inocencia y del debido proceso ejercido por las fuerzas del orden que realizan la detención irregular.

Véase también
Prejuicio cognitivo

Referencias

 Refranes, proverbios, máximas y aforismos
 Sesgos cognitivos
 Terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980